Поліграфіст — фахівець або робітник в галузі поліграфії

 Поліграфіст (газета)
 Поліграфіст (фабрика)